Il singolare del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Fabrice Santoro 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Thomas Muster (semifinali)
 Karel Nováček (campione)
 Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Andrej Čerkasov (quarti di finale)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Fabrice Santoro (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 1993
ATP Tour 1993